Буфет — многозначное слово:

 Буфет — предприятие общественного питания.
 Буфет — предмет кухонной или столовой мебели.
 Буфет — специально оборудованный длинный стол или стойка для продажи закусок и напитков в фойе столовых, ресторанах, а также при воинских частях.
 Буфет (буфетная) — помещение рядом со столовой, в которой хранились продукты, посуда, приготовлялись закуски, чай и тому подобное.

Примечания